|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Quebec (officieel Coupe Banque Nationale) van 2018 vond plaats van 10 tot en met 16 september 2018 in de Canadese stad Quebec. Het was de 26e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de overdekte tapijtbanen van het Pavillon de l'éducation physique et des sports (PEPS) van de Université Laval.

Enkelspel 
Titelhoudster Alison Van Uytvanck was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Wit-Russin Aryna Sabalenka werd al in de eerste ronde uitge­scha­keld door de Amerikaanse Varvara Lepchenko.

Het achtste reekshoofd, Pauline Parmentier uit Frankrijk, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Amerikaanse  kwalificante Jessica Pegula in twee sets. Parmentier wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Quebec op haar naam te schrij­ven. Het was haar vierde WTA-titel, de tweede van 2018. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelhoudsters Tímea Babos en Andrea Hlaváčková hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Kaitlyn Christian en Sabrina Santamaria, werd al in de eerste ronde uitge­scha­keld door Lucie Hradecká en Michaëlla Krajicek.

Het ongeplaatste Amerikaanse duo Asia Muhammad en Maria Sanchez won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Darija Jurak en Xenia Knoll in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Muhammad had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Sanchez een.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Lucie Hradecká uit Tsjechië – zij bereik­ten de tweede ronde, waarin zij ten offer vielen aan de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

  Enkelspel
  Dubbelspel
  Toernooischema ITF

Quebec 2018
Quebec